Бобровка — река на Украине, протекает по территории Житомирского и Пулинского районов Житомирской области. Левый приток Тетерева. Длина составляет 12,5 километров.

Берёт начало в окрестностях села Тартачок Пулинского района, далее протекает через территорию Житомирского района и впадает в реку Тетерев.

Примечания 

Притоки Тетерева
Реки Житомирской области